L'édition 2009 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du 17 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Guillermo García-López remporte l'épreuve en simple, Marcelo Melo et André Sá celle en double.

Faits marquants

Format de la compétition 
À la suite d'une profonde réforme de l'ATP, le calendrier de la saison 2009 subit de nombreuses modifications. Entre autres, le tournoi de Kitzbühel est rétrogradé dans la catégorie des ATP 250 Series au bénéfice du tournoi de Washington qui est promu.

Lauréats 
L'Espagnol Guillermo García-López remporte son  en simple en battant en finale Julien Benneteau. Ce dernier avait été repêché des qualifications pour pallier le forfait de Nicolas Devilder.

En double, les Brésiliens Marcelo Melo et André Sá remportent leur  ensemble en battant en finale la paire roumaine Andrei Pavel - Horia Tecău. Il s'agit pour chacun de son  dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2009
Sport en Autriche en 2009
Tennis masculin en 2009
Tennis en mai 2009